La Voivre (Haute-Saône)
La Voivre (Vosges)